Con il nome di Ferdinando di Castiglia sono conosciuti i seguenti personaggi:
Ferdinando di Castiglia (1225-1248), figlio di Ferdinando III di Castiglia, governatore di Murcia e Molina Seca;
Ferdinando di Castiglia (1238-1264), figlio di Ferdinando III di Castiglia, conte di Aumale, barone di Montgomery.